Кривий Яр — урочище, природна місцевість на межі Житомирського та Коростишівського районів Житомирської області.

Опис 

Кривий Яр знаходиться на сході Житомирського району, між селами Березина та Великі Кошарища.

Являє собою рідкісний заповідник — з первісною природою. Більшість місцевості — це ліс, проте місцями наявні також галявини, активно відбувається процес яроутворення.

Кривояр'я є місцем стоку в річку Руда двох її приток Лонки та Синки.

Рослинний світ 

Більшість рослинного світу Кривого Яру представляє мішаний ліс, з переважанням хвойних порід (ялина та сосна).

У центральній частині Кривого Яру чисельним є червоний дуб - рідкість для цих країв. Інші рослини характерні для всієї зони Українського Полісся

У період літа-осені, тут багато грибів та ягід.

Тваринний світ

Яскравими представниками цього регіону є: дикий кабан, сарна, лось, різні види змій (вуж, полоз) та птахи (шуліка, дятел та інші).

Березина (Житомирський район)
Житомирський район
Коростишівський район
Географія Житомирської області